Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 8:

 8 Dywizjon Artylerii Konnej 1920-1921 → 9 dak
 8 Dywizjon Artylerii Konnej 1921-1927 → 14 dak
 8 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1926-1939
 8 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 8 Samodzielny Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944
 8 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego 1944-1945
 8 Dywizjon Artylerii Rakietowej 1951-1964 → 8 da
 8 Dywizjon Artylerii 1964-1993 → 8 Dywizjon Rakiet